Le championnat du monde de basket-ball féminin des moins de 17 ans 2016 se déroule à Saragosse en Espagne du 22 juin au 2 juillet 2016. Il s'agit de la quatrième édition de la compétition, instaurée en 2010. Les États-Unis sont les triples tenants du titre. L'Australie remporte la compétition, devenant ainsi la seconde nation titrée de l'histoire.

Pour la première fois de l'histoire de la compétition, les épreuves féminine et masculine se déroulent simultanément et dans un même lieu.

Équipes participantes 

16 équipes, issues des championnats continentaux U16 2015, sont qualifiées pour le mondial U17 2016. En plus de l'Espagne, pays organisateur de l'événement, 5 pays européens, 4 pays américains, 3 pays asiatiques, 2 pays africains et 1 pays océanien sont qualifiés.

 Pays hôte
 

 Championnat d'Afrique U16 féminin 2015
 
 

 Championnat des Amériques U16 féminin 2015
 
 
 
 

 Championnat d'Asie U16 féminin 2015
 
 
 

 Championnat d'Europe U16 féminin 2015
  France
 
 
 
 

 Championnat d'Océanie U16 féminin 2015

Tirage au sort 

Le tirage au sort pour la composition des groupes a lieu le 13 juin 2016 à Saragosse. Les seize équipes participantes sont réparties en quatre groupes de quatre.

Rencontres

Premier tour

Groupe A 

|}

 Le Nigeria est disqualifié de la compétition.

Groupe B  

|}

Groupe C  

|}

Groupe D  

|}

Tableau final

Matches de classement

à  

Les quatre perdants des quarts de finale se retrouvent pour un tournoi à quatre sous forme de demi-finales et finales.

à  

Les pays éliminés à l'issue des huitièmes de finale se retrouvent pour un tournoi à huit sous forme de matchs couperets. Les équipes éliminées dès les quarts de finale de ce tableau disputent les places 13 à 16 sous forme de demi-finales et finales.

à

à

Classement final

Leaders statistiques 

Ces classements font état des cinq premières joueuses par catégorie statistique, classées par moyennes.

Points

Rebonds

Passes décisives

Contres

Interceptions

Évaluation

Récompenses individuelles 

Meilleure joueuse
 Eziyoda Magbegor

Cinq majeur
 Monique Conti
 Jasmine Simmons
 Sara Madera
 Eziyoda Magbegor
 Han Xu

Notes, sources et références

Liens externes 

  Site officiel de la compétition
  Site de la FIBA

2016
Basket-ball féminin des moins de 17 ans
Basket-ball féminin des moins de 17 ans 2016
Sport à Saragosse
Monde féminin des moins de 17 ans 2016
Monde féminin des moins de 17 ans
Sport en Espagne en 2016
Sport en juin 2016
Sport en juillet 2016